Ко́лки () — посёлок городского типа в Луцком районе Волынской области Украины. Центр Колковской поселковой общины.

История 
В 1545 году город получил магдебургское право.

В 1943 г. посёлок стал центром Колковской республики — освобождённого от немецких оккупантов района, контролируемого УПА.

В посёлке был похоронен Д. П. Васильев — Герой Советского Союза.

В 1989 году численность населения составляла , на начало 2013 года — 4048 человек.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины

Посёлки городского типа Волынской области
Бывшие еврейские местечки Украины